Шамсутдин ()

 Шамсутдин (Бирский район) — деревня у озера Шамсутдин, до 2007 года — деревня дома отдыха ВЦСПС
 Шәмсетдин — антропоним
 Шамсутдин (озеро) - памятник природы в Башкортостане, в Бирском районе.